Bensen Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bensen Lake (Lake County, Minnesota)
 Bensen Lake (Polk County, Minnesota)

Siehe auch:
 Benson Lake